Santa Fe sau Santa Fé (în spaniolă și portugheză „sfânta credință”) se poate referi la

Brazilia 

 Santa Fé de Goiás, oraș în Goiás
 Santa Fé do Araguaia, oraș în Tocantins
 Santa Fé de Minas, oraș în Minas Gerais
 Santa Fé, Paraná, oraș în Minas Gerais
 Santa Fé do Sul, oraș în São Paulo
 Bonito de Santa Fé, oraș în Paraíba

Alte țări 

 Santa Fe de Antioquia, oraș din departamentul Antioquia din Columbia.
 Santa Fe, Argentina, oraș în Argentina
 Santa Fe, Granada, municipiu în provincia Granada, Spania
 Santa Fe, New Mexico, capitala statului New Mexico al Statelor Unite ale Americii
 Santa Fe de Mondújar, municipiu în provincia Almería, Spania

Nume proprii